Nolens ist der okzitanische Name der Gemeinde Noulens.

Nolens ist Familienname folgender Personen:

 David Nolens (* 1973), niederländischer Schriftsteller
 Leonard Nolens (* 1947), niederländischer Dichter
 Willem Hubert Nolens (1860–1931), niederländischer römisch-katholischer Priester und Politiker